Body Language () — пятый студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса, вышедший в 1999 году.

Рецензент из Allmusic пишет, что Body Language типичный альбом, где Бони Джеймс играет одновременно на тенор-, сопрано-, альт-саксофонах одновременно в стиле, близкому к Груверу Вашингтону. Музыканта поддерживают сессионщики, мелькают струнные, проявляются электронные эксперименты, саксофон звучит мрачно. Как и Кенни Джи, Джеймс умело соединил воедино джаз, поп и R&B. Альбом насыщен мягкими и чувственными мелодиями, — считает критик. Однако Бони Джеймсу нужно перестать подражать Груверу Вашингтону для того, чтобы найти своё собственное звучание. Body Language занял позицию №1 в чарте Jazz Albums.

В записи альбома участвовал трубач Рик Браун, Кирк Валум, Foreplay.

Список композиций

Участники записи 
 Бони Джеймс — сопрано, альт и тенор-саксофоны, клавишные, синтезатор, программирование
 Доннел Спенсер — вокал, ударные
  — флюгельгорн
 Фил Дэвис — клавишные, синтезатор, программирование
 Рекс Райдаут — клавишные, программирование
 Пол Джексон — акустическая и электро-гитары
 Рон Лоуренс, Тони Мэйден — гитара
 Ронни Гарретт, Ларри Кимпел — бас
 Лил Джон Робертс — ударные
 Паулино да Коста, Ленни Кастро — перкуссия

Примечания 

Альбомы Бони Джеймса
Альбомы на английском языке